Das Fräulein von Scuderi – titolo originale del racconto La signorina de Scudéry di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Das Fräulein von Scuderi – film del 1919 diretto da Karl Frey, Gottfried Hacker
Das Fräulein von Scuderi – film del 1955 diretto da Eugen York
Das Fräulein von Scuderi – film tv del 1976 diretto da Lutz Büscher